Superligaen (2001/2002) była 90. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga skupiała 12 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna FC København. Nowym mistrzem Danii został zespół Brøndby IF.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
2001 w Danii
2002 w Danii